Algoritmo de discagem predictiva é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Algoritmo é o resultado de um cálculo aproximado obtido pelos relatórios da utilização do sistemas de discagem preditiva, com a intenção de obter o equilíbrio entre o número de agentes em atividades em um determinado momento e a quantidade de chamadas a serem geradas, no PABX.

O cálculo é realizado levando em consideração fatores, tais como: a duração média de uma chamada, o tráfego em diferentes horários, a agilidade dos operadores no atendimento de chamadas e a taxa de acerto (número de chamadas atendidas versus o número de chamadas não completadas, podendo ser chamadas ocupadas ou interrompidas por problemas na linha). O algoritmo da discagem preditiva é a base para o sistema de discagem preditiva.

Em Alguns sistemas se gera um alarme para os supervisores, quando os agentes (operadores de call center) quando as ligações dos mesmos ultrapassam um limite de tempo padrão previamente definido que varia de campanha para campanha.
Central de atendimento telefônico
Discagem Predictiva